Abramo – patriarca biblico
 Abramo (casa editrice) - casa editrice di Catanzaro
 Abramo (La Pampa) – Comune della provincia di La Pampa in Argentina
 Abramo (miniserie televisiva) – miniserie televisiva del 1993
 Abramo (nome) – antroponimo maschile